Metcalfe ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Metcalfe (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Metcalfe County, County in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Mount Metcalfe, Berg im Grahamland, Antarktika
 Metcalfe (Ontario), Ort in Kanada

Metcalfe ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Metcalfe (1942–2021), britischer Leichtathlet
 Agnes Metcalfe  (1870–1923), britische Schulleiterin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin 
 Arthur Metcalfe (1938–2002), britischer Radrennfahrer
 Ben Metcalfe (1919–2003), kanadischer Journalist

 Connor Metcalfe (* 1999), australischer Fußballspieler
 Edward Metcalfe (1792–1847), britischer Benediktiner und Gelehrter
 Glenn Metcalfe (* 1970), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Henry B. Metcalfe (1805–1881), US-amerikanischer Politiker
 Jack Metcalfe (John Patrick Metcalfe; 1912–1994), australischer Leichtathlet
 Jesse Metcalfe (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler

 Jordan Metcalfe (* 1986), britischer Schauspieler
 Lyne Metcalfe (1822–1906), US-amerikanischer Politiker
 Mel Metcalfe, US-amerikanischer Tonmeister
 Melvin M. Metcalfe Sr. (1911–1977), US-amerikanischer Tontechniker
 Ralph Metcalfe (1910–1978), US-amerikanischer Leichtathlet und Politiker
 Richard Metcalfe (* 1973), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Lee Metcalfe (1861–1954), US-amerikanischer Politiker
 Robert Metcalfe (* 1946), US-amerikanischer Informatiker
 Scott Metcalfe (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Stuart Metcalfe (* 1973), australischer Badmintonspieler
 Theodore Metcalfe (1894–1973), US-amerikanischer Politiker
 Theophilus Metcalfe (um 1610–1645), britischer Stenograph

 Tyler Metcalfe (* 1984), kanadisch-ungarischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Metcalfesches Gesetz, Faustregel der Kommunikationstechnik
 Metcalf